Distrito 9 o distrito IX puede hacer referencia a: 

 En España
 el distrito 9 de Baracaldo.
 el distrito 9 de Barcelona.
 el distrito 9 de Madrid.
 el distrito 9 de Málaga.
 el distrito 9 de Valencia.

En otros países
 el distrito IX de Budapest, Hungría.
 el distrito 9 de Düsseldorf, Alemania.
 el distrito 9 de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam.
 el IX Distrito de París, Francia.
 el distrito 9 de Zúrich, Suiza.

Otros usos
 District 9, película de 2009 conocida como Distrito 9 en España y Sector 9 en Hispanoamérica.